Ве́рхняя Силе́зия (, ) — провинция Пруссии в составе Германии. Существовала в 1919—1938 годы и затем снова в 1941—1945 годы. Была образована путём разделения прусской провинции Силезия на две новые — Нижнюю и Верхнюю Силезию, и включала в себя её восточную часть. Сегодня территория Верхней Силезии почти целиком входит в состав Польши, небольшая часть также принадлежит Чехии.

История

Веймарская республика 
В ноябре 1919 года из территории провинции Силезия был выведен округ Оппельн, который образовал новую самостоятельную провинцию Верхняя Силезия. Оставшаяся часть провинции Силезия была переименована в Нижнюю Силезию. Этим шагом была предпринята попытка дать верхнесилезским славянским народам больше автономии в составе Пруссии. Однако это не помогло, и по условиям Версальского договора Германия была вынуждена уступить так называемый Глучинский регион Чехословакии. После предписанного Версальским договором верхнесилезского референдума (март 1921) Германия также лишилась восточной части округа, которая была передана Польше и образовала там Автономное Силезское воеводство. В результате этого Германия лишилась основной части Верхне-Силезского каменноугольного и металлургического районов.

В 1922 году на оставшейся в составе Пруссии территории Верхней Силезии был проведён референдум об отделении от Пруссии и создании самостоятельной земли Верхняя Силезия в составе Германии. Однако большинство населения высказалось за сохранение существующего статуса-кво.

Нацистская Германия 

После прихода к власти национал-социалистов в 1933 году и началом политики гляйхшальтунга провинции фактически утратили своё значение, а власть обер-президента всё больше входила в конфликт с властью гауляйтеров партийных гау. Де-факто уже с 1933 года обе провинции Нижняя и Верхняя Силезия управлялись в одном лице — гауляйтера гау Силезия. В 1938 году обе провинции были объединены уже официально в единую провинцию Силезия.

В начале 1939 года после оккупации Чешской Силезии и польской кампании вермахта территория прусской Силезии была значительно расширена. В октябре 1939 года в составе провинции Силезия был создан новый округ Каттовиц с центром в Каттовице. В ноябре 1939 года территории округов Оппельн и Каттовиц были ещё несколько расширены за счёт аннексированных районов Польши (Бендзинский, Олькушский повяты Келецкого воеводства, Хшанувский, Бяльский и Живецкий повяты Краковского воеводства — Каттовицкому округу, Заверценский и Ченстоховский повяты Келецкого воеводства — Оппельнскому округу).

В связи с таким значительным расширением общей площади провинции Силезия в январе 1941 года она снова была разделена на две: Нижнюю Силезию — с округами Лигниц и Бреслау и Верхнюю — с округами Оппельн и Каттовиц. Столицей провинции Верхняя Силезия на этот раз был выбран город Каттовиц.

Таким образом, территория провинции Верхняя Силезия в 1939—1945 состояла из двух округов:
 Административный округ Оппельн, центр — Оппельн.
 Административный округ Каттовиц, центр — Каттовиц.

В 1941 году также были созданы гау Нижняя Силезия и гау Верхняя Силезия, гауляйтеры которых также переняли функции обер-президентов соответствующих провинций.

Послевоенное развитие 
После 1945 года территория бывшей прусской Верхней Силезии почти целиком оказалась под польским управлением и входит сегодня по большей части в Опольское воеводство. Глучинская область (регион Хулчин) сегодня снова принадлежит Чехии.

Население

Статистические данные 
Территория и население провинции Верхняя Силезия в 1925 году:

По переписи 1925 года 62 % населения провинции имели только немецкий язык в качестве родного, 27 % — немецкий и польский языки в равной степени, 11 % — только польский язык. Религиозный состав населения в 1925 году: 88,5 % — католики; 10,5 % — протестанты; 0,1 % — другие христианские конфессии; 0,7 % — евреи; 0,2 % — прочие конфессии.

Площадь и численность населения округов Оппельн и Каттовиц по состоянию на 17 мая 1939 года в границах на 1 января 1941 года и количество районов на 1 января 1941 года (на указанный момент обе провинции Верхняя и Нижняя Силезия на короткое время снова были объединены в единую провинцию Силезия):

Городское и сельское население 
По состоянию на 1925 год на территории провинции не было ни одного города с населением более 100 тысяч жителей. Около 27,9 % населения провинции проживало в городах с населением более 20 тысяч человек. Около 48,3 % населения проживало в населённых пунктах с менее чем 2 тысячами жителей. Крупнейшими городами провинции являлись (численность населения также указана на 1925 год):

 Гляйвиц — 81.888 чел.
 Хинденбург — 73.163 чел.
 Бойтен — 62.543 чел.
 Оппельн — 41.507 чел.
 Ратибор — 40.959 чел.
 Найссе — 32.604 чел.

Обер-президенты провинции 
Пост обер-президента введён в Пруссии согласно указу от 30 апреля 1815 года об улучшении провинциального управления ().

Гельмут Брюккнер в 1933—1935 годы и Йозеф Вагнер в 1935—1938 годы одновременно были и обер-президентами провинции Нижняя Силезия и гауляйтерами партийного гау Силезия. Вагнер также возглавил и объединённую провинцию Силезия в 1938—1941 годах.

Примечания

Ссылки 
 Deutsche Verwaltungsgeschichte: Preußische Provinz Schlesien
 Territoriale Veränderungen in Deutschland: Provinz Oberschlesien 
 Provinz Schlesien (Herzogtum Schlesien) 

Провинции Пруссии
Появились в 1919 году в Германии
Административные единицы, образованные в 1919 году
Административные единицы, упразднённые в 1938 году
Административные единицы, образованные в 1941 году
Административные единицы, упразднённые в 1945 году
Прусская Силезия
Верхняя Силезия
Появились в 1941 году в Германии